Mahiga steht für:

 Mahiga (Nyeri), eine Ortschaft im Nyeri County in der kenianischen Central Provinz

Mahiga ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Mahiga (1945–2020), tansanischer Diplomat und Politiker